Daniel Bulai (n. 16 martie 1968, Tămășeni, județul Neamț, România) este un preot romano-catolic, fost responsabil diecezan cu pastorația tineretului în Arhidieceza Romano-Catolică de București (timp de 21 de ani, până în 2016) și paroh la Biserica Italiană „Preasfântul Mântuitor” din București.

Biografie 
A absolvit școala primară în satul natal, liceul în orașul Roman și seminarul la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași.

După terminarea studiilor universitare a fost sfințit diacon pe data de 8 decembrie 1992 în Capela Institutului Teologic din Iași, iar pe data de 29 iunie 1993 a fost hirotonit preot în Biserica „Fericitul Ieremia” din Bacău.

Înainte de hirotonire, ca diacon, a slujit patru luni și a făcut o experiența pastorala la Parohia „Maica Îndurerata” din Bucureștii Noi.

De la 1 august 1993 până la 16 iulie 1995 a fost vicar parohial la Biserica „Sf. Anton” din Constanța. După doi ani de apostolat petrecuți la Constanța este numit vicar la Catedrala „Sf. Iosif” din București. Din vara anului 1995 până în vara anului 1996 a primit ca zona de activitate pastorală cartierele Crângași, Giulești și Cotroceni și este numit ceremonierul Catedralei „Sf. Iosif”. În același timp, a început o vasta activitate îndreptată spre pastorația tineretului din Arhidieceza de București. La data de 1 august 1996, prin Decretul Episcopal nr. 510, a fost numit Responsabil Diecezan cu Pastorația Tineretului în Arhidieceza Romano-Catolică de București. 

Intre anii 1996-1998 a participat cu mai multe grupuri de tineri din diferite parohii ale Arhidiecezei de Bucuresti la Campusuri de formare pentru responsabili si animatori parohiali in diecezele de Pordenone si Venetia din Italia.

Din acel moment, întreaga atenție este îndreptată spre cunoașterea tinerilor din parohiile Arhidiecezei și pregătirea unui program pastoral anual în care tinerii să se regăsească și să ajungă la o formare matura, bazată pe principiile creștine.

În 1996 (în dieceza de Pordenone - Italia) și în 1998 (în dieceza de Veneția - Italia) a participat cu tineri din diferite parohii ale Arhidiecezei la Campusuri de formare pentru responsabili și animatori. 

Din 1996 până în prezent a participat la mai mult întâlniri naționale, europene și mondiale.

Pentru Întâlnirea Mondiala de la Paris (1997) și de la Roma (2000) a reprezentat Biserica Romano-Catolică, prin Conferința Episcopală Româna, la întâlnirile pregătitoare în vederea Zilelor Mondiale. 

În august 1996, la București, a organizat Întâlnirea Naționala a Tineretului, în anul 1998, la Craiova, a organizat prima Întâlnire Diecezană, în iulie 2000, la Voluntari - București, a organizat Jubileul tinerilor la nivel Diecezan și în vara anului 2004, a organizat în Popești Leordeni, ultima Întâlnire Diecezana a tineretului din Arhidieceză.

In 1999, cu ocazia vizitei Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, in Romania, s-a ocupat de pregatirea si organizatrea voluntarilor pe intreaga perioda a evenimentului.

A moderat anual 2-3 cursuri de formare pentru responsabilii și animatorii din parohiile Arhidiecezei de București. Din doi în doi ani a organizat Campusuri de formare pentru toți responsabilii de tineret din parohiile Arhidiecezei. 

Pentru tinerii din București a organizat anual câte doua zile de reculegere și, la anumite Sărbători, "Veghi" de rugăciune. În București a organizat diferite activități cultural-recreative și sportive. Toate activitățile enumerate mai sus (recreative, liturgice, catehetice etc) au făcut parte dintr-un Plan Pastoral stabilit în fiecare toamnă alături de echipa Centrului Diecezan pentru Pastorația Tineretului - București, organizație prin intermediul căreia a reușit să anime viața tinerilor și adolescenților din Arhidieceza de București.

Din data de 1 decembrie 2003 este numit paroh la Biserica Italiană „Preasfântul Mântuitor” din București rămânând în același timp responsabil cu pastorația tineretului din Arhidieceza.

Începând cu 1 septembrie 2016 a primit rolul de vicar episcopal și se ocupă cu pastorația Arhidiecezei Romano-Catolice de București, la nivel general.

Cursuri de perfecționare 

Având în vedere aceasta responsabilitate a participat la diferite cursuri de perfecționare in arta de a lucra cu tineretul. Astfel, la Verona (CUM - Centrul Unitar Misionar), la Roma (Universitatea Pontificala Saleziană) și la Anagni (Institutul Leonian) a avut ocazia să patrundă în sfera universala a Bisericii Catolice pentru a înțelege importanta formarii religioase a tinerei generații.

În anul 2006, a început studiile post-universitare la Pontificio Istituto di Spiritualita „Teresianum” din Roma. Astfel, în anul 2008, obține Licența în Teologie Spirituală, iar în 2010 obține titlul de Doctor în Teologie cu specializarea în Teologie Spirituală cu teza: „Icoana Cristologică în viața liturgică și în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe din România”

Citeste mai mult: http://www.tic.ro/pr-daniel-bulai#ixzz2DKVrcIhH 
.

Cărți publicate 
Este autorul mai multor cărți: 
 În anul 1999, un ghid de formare pentru animatorii parohiali: „Tânăr între tineri”;
 în anul 2003 o carte de meditații pentru tineri: „Dincolo de bătăile inimii”;
 în anul 2006 a doua carte de meditații: „Mai aproape de inima lui Dumnezeu”;
 în anul 2012 „Suntem căutători de Dumnezeu”

A coordonat între 1996-1998 revista tinerilor catolici din Arhidieceza de București „Suflet tânar”. A vizitat în repetate rânduri parohiile Arhidiecezei pentru a se întâlni cu tinerii și a lucra la formarea lor.

De asemenea, a publicat timp de mai bine de 10 ani câte un articol permanent, intitulat "Gândul meu pentru tine(ri)", în revista "Actualitatea Creștină".

Bibliografie 
 Pr. Daniel Bulai, Mai aproape de inima lui Dumnezeu, Editura Arhiepiscopiei romano-catolice, București, 2006.
 Pr. Daniel Bulai, Dincolo de bătăile inimii , Editura Arhiepiscopiei romano-catolice, București, 2003.
 CV-ul părintelui Daniel Bulai

Legături externe 
 Dieceza de Iași despre Daniel Bulai
 Centrul dicezan pentru pastorația tineretului 
 Copia giulgiului în care a fost învelit Iisus a fost adusa în România

Nașteri în 1968
Clerici români în viață
Preoți romano-catolici români